Джаирлы — название населенных пунктов в Азербайджане:
 
 Джаирлы (Бардинский район) — село в Бардинском районе
 Джаирлы (Гобустанский район) — село в Гобустанском районе
 Джаирлы (Шекинский район) — село в Шекинском районе
 Джаирлы (Гёйчайский район) — село в Гёйчайском районе